Турча́нинова — русская фамилия; является женской формой фамилии .

 Известные носительницы 
 Турчанинова, Анна Александровна (1774—1848) — российская писательница, поэтесса и переводчица.
 Турчанинова, Галина Степановна (1930—2020) — музыкальный педагог (скрипка), профессор, Заслуженный деятель искусств России
 Турчанинова, Евдокия Дмитриевна (1870—1963) — российская и советская театральная актриса, народная артистка СССР.
 Турчанинофф, Мария (род. 1977) — финская писательница.
 Турчанинова, Мария Дмитриевна (1880—1951) — советская певица (лирико-колоратурное сопрано) и педагог.
 Турчанинова, Надежда Антоновна (1826—1907) — американская мемуаристка, жена бригадного генерала И. В. Турчанинова.
 Турчанинова, Наталья Алексеевна (1773—1834) — российская потомственная дворянка, совладелица Сысертских заводов.
 Турчанинова, Наталья Владимировна (род. 1976) — российский писатель. См. также 
 

 Примечания